Machairoceratops — род растительноядных птицетазовых динозавров из семейства цератопсид (Ceratopsidae), живших во времена верхнемеловой эпохи ( назад)), чьи ископаемые остатки найдены на территории штата Юта (США). Типовым и единственным видом является Machairoceratops cronusi.

Описание 

Machairoceratops назвала и описала группа палеонтологов под руководством Эрика К. Лунда в 2016 году. Родовое название происходит от  — «махайра» (согнутый меч), с отсылкой на уникальное украшение в виде двух изогнутых рогов, расположенных в верхней части воротника, и латинизированное  — «рогатое лицо», общим суффиксом для родов цератопсид. Видовое имя cronusi отсылает к Кроносу — богу древнегреческой мифологии, который сверг своего отца Урана, бросив в него серпом или косой, и который часто изображается с изогнутым оружием в руках.

Machairoceratops известен исключительно по найденному в 2006 году голотипу UMNH VP 20550, который размещён в . Образец представляет собой фрагменты черепа, включающие два изогнутых удлинённых надглазничных рога, левую скуловую кость, почти полную, но слегка деформированную черепную коробку, левую височную кость, а также комплекс теменных костей с фрагментами воротника. Все кости были найдены в непосредственной близости друг от друга.

Систематика 

Команда учёных под руководством Э. Лунда провела филогенетический анализ, который показал большую политомию у основания подсемейства центрозаврины, особенно с группой Centrosaurini, ближе к Pachyrhinosaurini (Einiosaurus, Wendiceratops и группа Pachyrostra), и к кладе, сформированной таксонами Avaceratops и Nasutoceratops. Кладограмма, полученная в результате этого анализа, приведена ниже.

Альтернативная кладограмма, составленная в результате более нового анализа, который провели Кентаро Чиба и его коллеги в 2018 году, приведена ниже.

Примечания 

Монотипические роды архозавров
Фоссилии, описанные в 2016 году
Динозавры мелового периода
Цератопсиды
Динозавры Северной Америки